Shibganj är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rajshahi, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Dhaka. Shibganj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shibganj är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Shibganj. Runt Shibganj är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Nawabganj,  km sydost om Shibganj. 

Trakten runt Shibganj består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rajshahi (provins)